Organitzacions:
 Cobra (empresa), empresa, filial d'ACS
 Cobra (moviment artístic) (1948-1951) 
 Cobra (organització), organització terrorista fictícia, Nemesi de G.I. Joe
 Miscel·lània:
 Cobra (pel·lícula), amb Sylvester Stallone
 Cobra, mena de serp

 Cobra Ilie, futbolista romanès